È la prima edizione del torneo.

In finale Claire Liu ha sconfitto Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Kaia Kanepi (semifinale)
  Magda Linette (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (finale)
  Varvara Gračëva (quarti di finale)

  Anna Kalinskaja (secondo turno) 
  Anastasija Potapova (primo turno) 
  Claire Liu (Campionessa) 
  Magdalena Fręch (quarti di finale)

Wildcard 

  Fiona Ferro (primo turno)
  Linda Fruhvirtová (secondo turno)

  Elsa Jacquemot (quarti di finale) 
  Séléna Janicijevic (primo turno)

Protected ranking 

  Dar'ja Saville (primo turno)

Qualificate 

  Delia Gaillard (primo turno)
  Arianne Hartono (primo turno)

  Marine Partaud (primo turno) 
  Anastasija Zacharova (primo turno)

Lucky loser 

  Joanne Züger (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Trophee Lagardère 2022